Bataille de Tall Hamis (2013-2014)
 Bataille de Tall Hamis (2015)